Angioini – appellativo dato a due distinte dinastie medievali cadette dei Capetingi di Francia
Angiò – antica provincia francese, che corrisponde all'attuale dipartimento del Maine e Loira

Persone 
Carlo D'Angiò, musicista italiano (1946-2016)
Lino D'Angiò, attore italiano (n. 1965)
Pino D'Angiò, cantautore italiano (n. 1952)